Bluerock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Bluerock Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Bluerock Mountain (Kalifornien)
 Bluerock Mountain (North Carolina)

Siehe auch:
 Blue Rock Mountain